Die Liste der Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 2001/02 enthält alle Spieler, die in der ungarischen NB I. Szabó László csoport 2001/02 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Stärke des gemeldeten Mannschaftskaders war nicht begrenzt. Mit je 14 eingesetzten Spielern kamen Nagykanizsa TSK und PMSE Antenna Hung aus, während Vízügyi SC 29 Spieler einsetzte.

Punktbeste Spieler der Saison waren mit jeweils 8 Punkten aus 10 Partien Levente Vajda und Péter Horváth (beide Nagykanizsa TSK).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2001); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2001), ist diese Zahl eingeklammert, so handelt es sich um eine nationale Wertung
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 2001; AUT = Österreich, CZE = Tschechische Republik, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, MEX = Mexiko, ROM = Rumänien, RUS = Russland, SLO = Slowenien, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, VIE = Vietnam, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Csuti Antal SK Zalaegerszeg

Nagykanizsa TSK

Miskolci SSC

ASE Paks

PMSE Antenna Hung

Statisztika PSC

Szombathelyi MÁV Haladás VSE

Hajdúböszörményi Sakkozók Egyesülete

Honvéd Budapest

Vasas SC Novák

Makói Spartacus Vasas Sportegyesület

Vízügyi SC

Anmerkungen 
 Die Einzelergebnisse der 11. Runde sind nicht bekannt.

Weblinks 
 Ergebnisse beim ungarischen Schachverband (ungarisch)

Schach (Ungarn)
Wikipedia:Liste
Schach 2001
Schach 2002